Cauter ist der Familienname folgender Personen:

 Emiel Van Cauter (1931–1975), belgischer Radrennfahrer
 Gustaaf Van Cauter (* 1948), belgischer Radrennfahrer
 Koen De Cauter (* 1950), belgischer Jazzmusiker und Chansonsänger
 Lieven De Cauter (* 1959), belgischer Philosoph
 Stijn van Cauter, belgischer Musiker, Musikproduzent und Labelbetreiber